Chuang Chia-jung e Liang Chen erano le detentrici del titolo ma la Chuang ha deciso di non prendere parte alla competizione. La Chen ha partecipato insieme a Wang Yafan perdendo nei quarti di finale da Xu Shilin e You Xiaodi.

Martina Hingis e Sania Mirza hanno sconfitto in finale Xu e You con il punteggio di 6-3, 6-1.

Teste di serie 
Le prime teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Martina Hingis /  Sania Mirza (campionesse)
  Klaudia Jans-Ignacik /  Anastasija Rodionova (semifinale)

  Liang Chen /  Wang Yafan (quarti di finale) 
  Jocelyn Rae /  Anna Smith (quarti di finale)

Tabellone

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

WTA Tour 2015
Guangzhou International Women's Open 2015